Grauer Hof bezeichnet

 Grauer Hof (Aschersleben), ein romanisches Gebäude in Aschersleben
 Hof an der Stelle des heutigen Braunschweiger Schlosses, siehe Braunschweiger Schloss#Der „Graue Hof“

Siehe auch
 Graues Haus
 Grauer Turm